Krušljevec (Preseka)
 Krušljevec (Sveti Ilija)